Кузнецовское сельское поселение — муниципальное образование в Семикаракорском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Кузнецовка.

Административное устройство 
В состав Кузнецовского сельского поселения входят:
 хутор Кузнецовка;
 хутор Балабинка.

Население

Достопримечательности 
 Памятник воинам Великой Отечественной войны в хуторе Кузнецовка. Захоронение проводилось в 1943 году, памятник  -  1970 году. Памятник установлен в честь танкистов, погибших при освобождении хутора Маныческий и хутора  Красный. На территории у памятника находятся 6 братских могил.
 Памятник воинам Великой Отечественной войны в хуторе Балабинка (1950г.)

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Семикаракорского района